Terza Repubblica può riferirsi a:
 Terza Repubblica brasiliana: (1937-1946)
 Terza Repubblica cecoslovacca: (1945-1948)
 Terza repubblica della Corea del Sud: (1963-1972)
 Terza Repubblica ellenica: (dal 1974 ad oggi)
 Terza Repubblica francese: (1870-1940)
 Terza Repubblica italiana: termine utilizzato in riferimento all'ipotetica conclusione del sistema politico giornalisticamente denominato Seconda Repubblica
 Terza Repubblica polacca: (dal 1989 ad oggi)
 Terza Repubblica portoghese: (dal 1976 ad oggi)

Pagine correlate
 Prima Repubblica
 Seconda Repubblica
 Quarta Repubblica
 Quinta Repubblica